

Морози — село, Вілейський район, Мінська область

Морози — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область

Морози — село, Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 — Зіньківський район)
 Морози — село, Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (до 2020 — Кобеляцький район)